The Score puede referirse a los siguientes temas:
 The Score, película de 2011.
 The Score - An Epic Journey, disco de Epica.
 The Score, álbum de The Fugees.
 The Score, banda.